A 3ª jornada da Liga Orangina 2011/2012 é a 3ª jornada da II Divisão do Campeonato português 2011/2012, que ocorreu entre 3 a 4 de Setembro de 2011.



Estoril x Portimonense

Trofense x Oliveirense

União da Madeira x Penafiel

Belenenses x Desportivo das Aves

Moreirense x Freamunde

Santa Clara x Atlético

Arouca x Leixões

Naval x Sporting Covilhã 

Jornada 02